Adriano Pischiutta – tecnico degli effetti speciali italiano
 Bruno Pischiutta – regista, produttore cinematografico e attore italiano
 Roberto Pischiutta – musicista e compositore italiano